Sezon 1981 – 51. edycja rozgrywek o mistrzostwo Finlandii. Tytułu mistrza kraju nie obronił Oulun Palloseura. Został nim zespół HJK Helsinki. Tytuł króla strzelców przypadł Juhaniemu Himance, który w barwach Oulun Palloseura strzelił 22 gole.

Zespoły

1. runda

2. runda 
8 najlepszych drużyn z 1. rundy zakwalifikowało się do rundy mistrzowskiej, gdzie zwycięzca tej grupy zostawał mistrzem Finlandii. Natomiast 4 pozostałe zespoły grały w grupie awans/spadek wraz z 4 najlepszymi drużynami z drugiej ligi fińskiej. 4 najlepsze drużyny z tej grupy grały w następnym sezonie w Mestaruussarji.

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Baraż o utrzymanie 
Sepsi-78 Seinäjoki 3 – 1 RoPS Rovaniemi

Zobacz też 
 Veikkausliiga

Przypisy

Bibliografia 
 RSSSF 

1981 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Finlandii